Појам Примо де Ривера може да се односи на:
Фернандо Примо де Ривера, шпански војник и политичар
Мигел Примо де Ривера, шпански диктатор од 1923. до 1930.
Хосе Антонио Примо де Ривера, син Мигела Прима де Ривере и оснивач Фаланги
Пилар Примо де Ривера, кћерка Мигела Прима де Ривере